Jie steht für:

 Jie (Xia-König), König von China (1802–1752 v. Chr.)
 Jie (Ethnie), ugandische Volksgruppe 

Jie ist der Familienname folgender Personen:

 Jie Zhou (* 1986), chinesischer Sprinter

JIE steht für:
 Journal of Interdisciplinary Economics, Wirtschaftszeitschrift